Hostasch ist der Familienname folgender Personen:

 Eleonora „Lore“ Hostasch (* 1944), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Josef Hostasch, bekannt als Julius Horst (1864–1943), österreichischer Bühnenschriftsteller